Kjell Gustaf Svensson, švedski hokejist, * 10. september 1938, Södertälje, Švedska.

Svensson je celotno kariero branil v švedski ligi, večino kariere za klub Södertälje SK, krajši čas pa tudi za Tabergs SK in AIK IF. V sezoni 1955/56 je osvojil naslov švedskega državnega prvaka, v letih 1960, 1961, 1963 in 1964 pa je bil izbran na švedsko tekmo zvezd. 

Za švedsko reprezentanco je nastopil na dveh olimpijskih igrah, kjer je osvojil eno srebrno medaljo, in petih Svetovnih prvenstvih (brez olimpijskih iger), na katerih je bil dobitnik ene zlate, dveh srebrnih in ene bronaste medalje, za reprezentanco je branil na 148-ih tekmah.

Leta 2013 je bil sprejet v Švedski hokejski hram slavnih.

Pregled kariere

|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 54/55
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 55/56
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 56/57
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 57/58
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 58/59
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tabergs SK
| Švedska liga
| 59/60
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 60
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 60/61
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 61/62
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 62
|
| 2
| 7
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 62/63
|
|
| 21
|
|
|
|
|
| .848
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 63
|
| 6
| 7
| 0
| 0
| 0
| 0
| 1.33
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 63/64
|
| 21
| 21
| 0
| 0
| 0
| 2
|
| .874
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 64
|
| 5
|
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 64/65
|
| 26
| 26
|
|
|
|
|
| .845
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 65
|
| 6
|
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 65/66
|
| 21
| 21
|
|
|
|
|
| .858
|
|
| 3
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 66/67
|
| 21
|
|
|
|
|
|
| .917
|
| 6
|
|
|
|
|
|
| .894
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 67
|
| 3
|
| 0
| 0
| 0
| '''0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 67/68
|
| 16
|
|
|
|
|
|
| .874
|
| 4
|
|
|
|
|
|
| .888
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 68/69
|
| 4
| 7
| 0
| 0
| 0
| 0
| 1.75
| .937
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski vratarji
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1960
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1964
Prejemniki srebrnih olimpijskih medalj za Švedsko
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti Södertälje SK
Hokejisti Tabergs SK
Hokejisti AIK
Sprejeti v Švedski hokejski hram slavnih